Ditmarsken har flere betydninger:

Kreis Dithmarschen – en tysk kreds (amt), som omfatter det historiske Ditmarsken (landskab) samt Nordditmarsken og Sydditmarsken.
Ditmarsken (1704) – et dansk orlogsskib fra 1704. 
Ditmarsken (1780) – et dansk orlogsskib fra 1780.